Альте Вааге () — название зданий в Германии:

 Альте Вааге (Брауншвейг)
 Альте Вааге— ренессансное здание в центре Лейпцига, построенное для лейпцигской палаты мер и весов в 1555 г